Puerto Rico Airport kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Puerto Rico Airport (flygplats i Bolivia), Pando,

Colombia 

 Puerto Rico Airport (flygplats i Colombia), Caquetá, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar